Die 10-Sekunden-Marke ist als Begriff vor allem in der Leichtathletik gebräuchlich und beschreibt die physische und psychische Schwelle, den 100-Meter-Lauf der Männer in unter zehn Sekunden zu bewältigen.

Die Unterschreitung der zehn Sekunden wurde lange Zeit als Markenzeichen großartiger Läufer angesehen, hat jedoch seit den späten 1990er Jahren an Bedeutung verloren, da sie von immer mehr Sprintern erreicht wird.

Geschichte 

Die ersten 100-Meter-Läufe unter zehn Sekunden wurden noch von Hand mit Stoppuhren gemessen. World Athletics besagt jedoch, dass eine Messung nur anerkannt wird, wenn die Zeitmessung vollautomatisch abläuft, keine Windgeschwindigkeiten von über 2,0 m/s vorherrschen und keine leistungssteigernden Mittel eingesetzt wurden. Sogar Fehler bei der Windbestimmung können folglich eine Sprintmessung ungültig machen.

Unter diesen Bedingungen war es der Amerikaner Jim Hines, der am 14. Oktober 1968 als erster die 10-Sekunden-Marke knackte. Er gewann den 100-Meter-Sprint bei den Olympischen Spielen 1968 mit 9,95 s und stellte damit einen neuen Weltrekord auf. Danach vergingen beinahe neun Jahre, bis die Schwelle wieder durchbrochen wurde. Silvio Leonard lief am 11. August 1977 nach 9,98 s über die Ziellinie. Diese Zeiten wurden beide in großer Höhe aufgestellt, was gute Ergebnisse aufgrund des geringeren Luftwiderstands begünstigte. Carl Lewis war der erste Läufer, der die Leistung auf geringer Meereshöhe vollbrachte, als er am 14. Mai 1983 nur 9,97 s brauchte. Calvin Smith war der erste Läufer, der die 10-Sekunden-Marke zweimal durchbrach, als er am 3. Juli 1983 9,93 s erreichte und im August selben Jahres die zehn Sekunden noch einmal unterbot.

In den 1980ern wurde die Marke von einer ganzen Reihe von Läufern unterboten, wobei das 100-Meter-Finale bei den Weltmeisterschaften von 1991 ein neuer Höhepunkt des Wettkampfes darstellte. Gleich sechs Athleten liefen unter zehn Sekunden im selben Rennen, und Carl Lewis stellte mit 9,86 s einen neuen Weltrekord auf. Inzwischen wurde die Marke von Läufern aller sechs Continental Athletic Associations gebrochen außer Südamerika, wo der Brasilianer Robson da Silva mit genau zehn Sekunden momentan den Rekord hält.

Am 30. Mai 2015 brach der chinesische Sprinter Su Bingtian die 10,00-Sekunden-Barriere als der erste in Asien geborene Sportler.
Mit einer offiziell gültigen Zeit von 9,99 Sekunden wurde er bei der Diamond League in Eugene hinter Tyson Gay mit 9,88 Sekunden und Mike Rodgers mit 9,90 Sekunden Dritter.

Elektronisch gemessene Zeiten unter 10 Sekunden 
Die nachfolgende Tabelle beschreibt primär, wann und mit welcher Leistung ein Läufer erstmals unter der 10-Sekunden-Marke blieb. In der Spalte PB ist seine persönliche Bestzeit eingetragen, die zum Teil deutlich besser ist.

Händisch gemessene Zeiten unter 10 Sekunden

Weblinks 
 100 Metres All Time. World Athletics
 „How much faster can humans run?“ article from The Independent

Einzelnachweise 

Leichtathletik